Analisi SWOT – strumento di pianificazione strategica 
 SWOT – manga